Francesco Martinelli — architetto austriaco
Francesco Martinelli — schermidore italiano